AEÁ
McLean (Illinois)
McLean (Nebraska)
McLean (Ohio)
McLean (Texas)
McLean (Nyugat-Virginia)
McLean (Virginia)
McLean megye (egyértelműsítő lap)